

Cinema 
 To Die For – film del 1994 diretto da Peter Mackenzie Litten
 Da morire (To Die For) – film del 1995 diretto da Gus Van Sant

Letteratura 
 Da morire (To Die For) – romanzo di Joyce Maynard del 1992

Musica 
 To Die For – album degli Integrity del 2003
 To/Die/For – gruppo musicale gothic metal finlandese
 To Die For – singolo di Sam Smith del 2020